Fleischscharren bezeichnet

allgemein
 einen für Fleisch eingerichteten Verkaufsstand, siehe Scharn

im Speziellen
 Fleischscharren (Goslar), historische Straße in der Stadt Goslar am Oberharz, Niedersachsen
 Fleischscharren (Hannover), ehemaliges Gebäude am Marktplatz der Altstadt von Hannover